Peruviaanse hockeyploeg (mannen)
 Peruviaanse hockeyploeg (vrouwen)